Leander – forma inglese del nome proprio di persona Leandro
Leander – videogioco
Leander – città del Texas (Stati Uniti d'America)
Börje Leander – calciatore svedese
HMNZS Leander – incrociatore leggero della Royal New Zealand Navy
Leander – genere di gamberi della famiglia Palaemonidae

Pagine correlate 
Classe Leander